

Глен — місто, штат Міссісіпі
 Глен — місто, штат Нью-Йорк
 Глен — селище, штат Нью-Гемпшир